One way wind (single), single van The Cats uit 1971
 One way wind (album), album van The Cats uit 1972 en/of 1974